Distretto di San Antonio – distretto del Perù nella regione di Apurímac
Distretto di San Antonio – distretto del Perù nella regione di Lima
Distretto di San Antonio – distretto del Perù nella regione di Puno
Distretto di San Antonio – distretto del Perù nella regione di San Martín